Denumirea de Ruen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ruen, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Ruen, un sat în comuna Kuklen, regiunea Plovdiv.